Reithmeier ist der Familienname folgender Personen:
 Nina Reithmeier (* 1981), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Hörspielsprecherin
 Sabine Reithmeier (* 1979), deutsche Biathletin

Siehe auch:
 Reitmeier
 Reitmaier
 Reitmair
 Reitmayr
 Reithmayr
 Reithmayer